Мацумото — поширене японське прізвище.

  — японський борець.
  — японський розробник вільного ПЗ, творець мови програмування Ruby.
  — сейю.
  — мангака.
  — актор та співак. Учасник J-pop групи «Arashi».
  — письменник-детективщик.
  — музикант. Учасник J-rock групи «X-Japan», більш відомий як hide.
  — музикант. Вокаліст J-rock групи «The GazettE».
  — японська дзюдоїстка.
  — японський борець.

Топоніми 
 Западина Мацумото
 Мацумото (Наґано)
 Мацумото (Ойта)
 Мацумото (Фукусіма)
 Мацумото (Ямаґуті)

Інше 
 Замок Мацумото

Японські прізвища